Ягодненское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Комсомольском районе Хабаровского края Российской Федерации. 
Образовано в 2004 году.

Административный центр — посёлок Ягодный.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят 3 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 Ягодненское сельское поселение на сайте агентства «Местное самоуправление»

Муниципальные образования Комсомольского района Хабаровского края
Сельские поселения Хабаровского края